José Luis Navarro Martínez  – ciclista spagnolo
 Luis Navarro Amorós – ciclista spagnolo (1929-2011)
 Luis Navarro Garnica – militare spagnolo
 Luis Navarro Marfá – sacerdote spagnolo